Die Saison 1988/89 war die 67. Spielzeit der Nationale 1A, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Français Volants. Bordeaux Gironde Hockey 2000 stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
Die zehn Mannschaften absolvierten in der Hauptrunde jeweils 18 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Finalrunde wiederum qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die vier Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in der Abstiegsrunde antreten, deren Letztplatzierter in die zweite Liga abstieg. Die Punkte aus der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunde übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1988
Eishockeysaison 1988/89